Triens signifie un tiers en latin. Ce nom a été porté par différentes pièces de monnaie antiques:

 Le triens en bronze de la République romaine correspond à un tiers d'as.
 Les triens en or frappés entre le IVe et le IXe siècle, aussi appelés trémissis, correspondent à un tiers de solidus.